Андрей Иванович Заливчий (, село Млыны, ныне Полтавского района Полтавской области — , Чернигов) — украинский политический деятель и писатель.

Биография 
Родился в бедной крестьянской семье. Был внебрачным ребёнком владельца имения в с. Млыны, харьковского банкира Рубинштейна. На его средства окончил с золотой медалью 1-ю Харьковскую мужскую гимназию и поступил на юридический факультет Харьковского университета (1913).

Был руководителем студенческого движения Харькове, членом ЦК Социалистического юношеского союза.

В 1915 был одним из организаторов студенческого выступления против отправки на фронт неблагонадежных студентов. За это в том же году его приговорили к пожизненной ссылке в Тургайский край (ныне Казахстан).

После Февральской революции 1917 вернулся в марте на Украину. Работал в Зенькове (ныне Полтавской области) редактировал газету «Зиньковская народная управа», принимал участие в создании земельных комитетов в округе Зенькова.

Был членом Украинской Центральной Рады, ЦК Селянской спилки. Принадлежал к Украинской партии социалистов-революционеров (УПСР), входил в состав её Харьковской организации, был одним из основателей так называемой «фракции левобережцев». Поддерживал ориентацию левого крыла УПСР (боротьбистов) на союз с большевиками.

На Полтавском губернском съезде советов 25 февраля 1918 г. избран председателем президиума Полтавского губисполкома.

После установки гетманского режима перешёл на подпольное положение. В мае 1918 г. избран членом ЦК УПСР, вошел в состав украинского повстанческого комитета, который руководил подготовкой восстания против гетмана Павла Скоропадского. Как член ЦК УПСР (боротьбистов) инспектировал повстанческие отряды.

В декабре 1918 по приказу украинского военно-революционного комитета возглавил восстание против гетмана в Чернигове. Во время боя броневик, в котором находился А. Заливчий, пришёл в негодность и остановился. Когда Андрей выскочил из машины, гетманцы закололи его штыками.

Похоронен в Чернигове на городском кладбище.

Творчество 

Написал автобиографический цикл новелл «Из детских лет» («З літ дитинства» — К., 1919; «Дитинство» — К., 1929), имеющих импрессионистский характер. Новеллы привлекают психологизмом, лиричностью, драматической исповедальностью о голодном и холодном детстве («Есть», «Родина», «Обкладки»), сочувствием к обездоленным («Школа», «С благородными детьми»).

По тематике и стилю новеллы Заливчего близки к рассказам Архипа Тесленко, Степана Васильченко.

Память 
 В 1919 году одной из улиц Чернигова присвоено имя Заливчего.
 Современная улица Парижской Коммуны в Полтаве в 1919—1923 годах называлась в честь Заливчего.
 В 1926 году в Киеве Совскую улицу переименовали в улицу Заливчего. Это название продержалось до 1952 года, ныне это улица Физкультуры.
 Одна из улиц в Опошне тоже носит название в честь Андрея Заливчего.

Литература 
 Крыжановский С. А., Мельник А. Заливчий Андрей Иванович // Украинская литературная энциклопедия. — Т. 2. — М., 1990. — С. 234.
 Осташко Т. С. Заливчий Андрей Иванович // Энциклопедия истории Украины. — Т. 3. — М., 2005. — С. 229.
 Михайличенко И. Вступительное слово // Заливчий А. С лет детства. — К., 1919.

Выпускники Первой Харьковской гимназии
Члены Украинской центральной рады
Украинские эсеры
Боротьбисты
Погибшие в Гражданскую войну в России
Похороненные в Чернигове